Schwartze ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schwartze (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Brigitta Michel-Schwartze (* 1947), deutsche Hochschullehrerin
 Emil Schwartze (1888–1950), deutscher Pädagoge
 Erich Wilhelm Edmund Schwartze (1810–1885), Hamburger Jurist und Abgeordneter
 Georgine Schwartze (1854–1935), niederländische Bildhauerin
 Gotthilf Wilhelm Schwartze (1787–1855), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Heinrich Schwartze (1903–1970), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Politiker (SED)
 Hermann Schwartze (1837–1910), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Johann Georg Schwartze (1814–1874), niederländischer Maler der Düsseldorfer Schule
 Moritz Gotthilf Schwartze (1802–1848), deutscher Koptologe
 Peter Schwartze (* 1931), deutscher Arzt

 Theodor Schwartze (1829–?), deutscher Ingenieur und Fachautor
 Thérèse Schwartze (1851–1918), niederländische Malerin
 Wilhelm Schwartze (1588–1638), deutscher Ethnologe, siehe Wilhelm Nigrinus

Schwartze bezeichnet:
 Lampe & Schwartze, deutsches Versicherungsunternehmen

Siehe auch:
 Schwarze (Begriffsklärung)